Эскадренный миноносец «Томпсон» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Seattle Tacoma Shipbuilding, Сиэтл 22 сентября 1941 года. Спущен 15 июля 1942 года, вступил в строй 10 июля 1943 года.

C 30 мая 1945 года быстроходный тральщик DMS-38.

Выведен в резерв 23 мая 1955 года.

С 15 июля 1955 года снова эсминец DD-627.

Из ВМС США исключён 1 июля 1971 года.

Продан 7 августа 1972 года фирме «American Ship Dismantlers Inc.» в Портленд и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»